Mastigophorophyllon är ett släkte av mångfotingar. Mastigophorophyllon ingår i familjen Mastigophorophyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Mastigophorophyllon